Goldsee heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:

in Deutschland:
 Goldsee (Würm), bei Starnberg, Bayern

Siehe auch:
 Jin Hu, See im Kreis Taining der chinesischen Stadt Sanming